Ђурђу или Ђурђево () је округ у републици Румунији, у њеном јужном делу. Управно средиште округа је град Ђурђу, а важан је и град Болинтин-Вале.

Положај 

Округ Ђурђу је погранични округ ка Бугарској ка југу. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Дамбовица (округ)
 ка североистоку: Илфов (округ)
 ка истоку: Калараш (округ)
 ка западу: Телеорман (округ)

Природни услови 
Округ Ђурђу је у Влашкој и то у њеној ужој покрајини Мунтенији. Округ обухвата приобаље Дунава у Влашкој низији, који округ дели од суседне Бугарске. У крајње источном делу налази се ушће реке Арђеш. Округ има потпуно равничарски карактер.

Становништво 
Ђурђу спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине близу 96% окружног становништва, а остатак су углавном Роми, 3,5%.

Спољашње везе 

 www.cjgiurgiu.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка